Philippe Paquet peut désigner :
 Philippe Paquet (1960-), un journaliste, historien, et sinologue belge ;
 Philippe Paquet (1987-), un joueur professionnel de hockey sur glace.